Степан Месич или Стипе Месич () (род. 24 декабря 1934, Ораховица, Королевство Югославия) — югославский и хорватский политический деятель, председатель президиума СФРЮ в июле-октябре 1991 года, президент Хорватии в 2000—2010 годы

Биография 

Родился 24 декабря 1934 года в славонском городе Ораховица (Хорватия).

Окончил юридический факультет Загребского университета в 1961 году. В начале 1970-х годов принимал участие в антиправительственном движении за равноправие Хорватии в Югославии (т. н. «Хорватская весна»). Был осуждён на два года тюремного заключения, провёл в тюрьме год. После выхода из заключения работал юристом, занимался научной деятельностью.

В 1989 году принимает активное участие в создании хорватского националистического движения (впоследствии преобразованного в партию) Хорватское демократическое содружество (председателем партии был Франьо Туджман). Был секретарём, а затем председателем исполкома партии. Ближайший соратник Туджмана. В 1990 году Месич возглавил правительство республики, а также стал членом Президиума СФРЮ, заменив на этом посту Степана Шувара, отозванного хорватским парламентом.

Согласно конституционной циклической системе смены первых лиц, 15 мая 1991 года должен был стать председателем Президиума СФРЮ, однако из-за противодействия представителей Сербии и Черногории занял этот пост лишь 1 июля. Участвовал в процессе разделения Югославии. С 3 октября прекратил участие в деятельности Президиума, формально подал в отставку 5 декабря, после отзыва его парламентом Хорватии. В 1992 году стал председателем Сабора (парламента) независимой Республики Хорватии, с поста которого был смещён в 1994 году из-за несогласия с политикой ХДС, прежде всего по боснийскому вопросу.

В мае 1997 года добровольно выступил в Гаагском трибунале, дав показания относительно деятельности хорватских формирований в Боснии и Герцеговине. Вышел из ХДС и основал новую партию Хорватских независимых демократов (ХНД). В 1997 году после раскола ХНД стал членом либерально-центристской Хорватской народной партии (ХНП), возглавил Загребскую городскую организацию ХНП. На выборах 7 февраля 2000 года, через несколько месяцев после смерти Туджмана, был избран Президентом Республики Хорватии.

На выборах 17 января 2005 года переизбран с большим преимуществом (получил 66 % голосов, его соперница Ядранка Косор — 34 %).

Владеет английским языком. Русский язык учил в школе.

Политические убеждения, репутация, высказывания 
Был сторонником выхода Хорватии из состава Югославии и, занимая пост председателя Президиума СФРЮ в 1991 году, фактически этому способствовал. Сторонник прозападной ориентации Хорватии, вхождения во все евро-атлантические структуры. Предвыборная программа 2005 года: вступление Хорватии в Евросоюз и достижение статуса европейского демократического государства.

Тем не менее, Месич подвергся критике хорватскими националистами за то, что косвенно способствовал осуждению деятельности вооружённых сил Хорватии во время войны 1991—1995 годов. В ответ на так называемое «письмо двенадцати генералов» с призывами прекратить криминализацию войны он отправил сразу семь генералов, подписавших это письмо, в отставку.

Высказывания 
На последнем заседании Президиума СФРЮ заявил:

«Спасибо за оказанное мне доверие бороться за интересы Хорватии на том участке, который был мне поручен. Думаю, я выполнил задание — Югославии больше нет».

Из интервью 1993 года газете «Известия» о Милошевиче:

Я пытался предостеречь Милошевича, говорил, что он плохо кончит. «Что ты делаешь, Слобо? — сказал я ему. — Ты что, со всем миром воевать собрался? Но для этого тебе надо мобилизовать в армию два миллиона сербов. А если ты мобилизуешь два миллиона, сербы поднимут против тебя восстание. Тебя свергнут, а потом повесят. Я только прошу тебя, Слобо: когда тебя будут вешать, вспомни эти мои слова».

Личная жизнь 
По национальности — хорват. Женат с 1961 года на Милке Дудундич, украинского и сербского происхождения, родом из Хорватской Костайницы, с которой имеет двух дочерей и двоих внуков.

Награды

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Биография

Правители XX века
Правители Европы XX века
Политики XX века
Президенты, вступившие в должность в 2005 году
Диссиденты Югославии
Председатели Президиума СФРЮ
Президенты Хорватии
Члены Хорватского демократического содружества
Персоналии по алфавиту
Политики XXI века
Выпускники Загребского университета
Председатели Хорватского сабора
Участники войны в Хорватии
Правители Европы XXI века
Репрессированные в Югославии
Почётные граждане Тетово
Почётные граждане Тираны
Члены Союза коммунистов Югославии